Каланьяс () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Андевало. Занимает площадь 283 км². Население — 4284 человека (на 2010 год). Расстояние — 64 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Calañas
 .:`PoRtAL EL JoYzAL´:. — Calañas

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы